Васѝле Александрѝ (, ) е румънски писател, общественик и дипломат.

Роден е на 21 юли 1821 година в Бакъу в семейството на земевладелец и търговец на сол и зърно. Прекарва известно време в Западна Европа, където се увлича по литературата и Романтизма, участва в Молдовската революция от 1848 година и е активен привърженик на румънското национално обединение. Публикува патриотични стихове и пиеси.

Василе Александри умира от рак на 22 август 1890 година в имението си в Мирчещ.

Бележки 

Румънски поети
Румънски драматурзи
Хора от Бакъу
Академици на Румънската академия
Починали от рак